Příjmení Kaňák, přechýleně Kaňáková, nosí více osobností:

 Jaromír Kaňák (1931–2004) – moravský skladatel, textař, muzikant, kapelník a ekonom
 Milan Kaňák (nar. 1955) – český hudební skladatel, hobojista a dirigent
 Miloslav Kaňák (1917–1985) – český duchovní, teolog, církevní historik a publicista
 Zdeněk Kaňák (1910–1991) – český dirigent, sbormistr a pedagog
 Karel Kaňák (1922–2007) – český přírodovědec, lesnický odborník a ekolog, zakladatel Arboreta Sofronka v Plzni

podobná příjmení
 Ladislav Kaňak (* 1924) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení